Lilla Djupsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Djupsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun, 
Lilla Djupsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (4,85 ha)

Se även
Lilla Djupasjön
Djupsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn